Die Divizia Națională 2001/02 war die elfte Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 28. Juli 2001 und endete am 15. Juni 2002. Vom 12. November 2001 bis 16. März 2002 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum zweiten Mal Sheriff Tiraspol.

Modus 
Die 8 Mannschaften traten an insgesamt 28 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Weblinks 
 Moldova 2001/02 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

200102
Fußballsaison 2001/02